Fono peut désigner :

Politique 
"Fono" est un terme générique des langues polynésiennes pour désigner une assemblée, et dans les États modernes du Pacifique, le parlement. Aussi, de nombreux États et territoires utilisent ce mot pour désigner leur organe législatif. Ce terme peut ainsi faire référence à 
 Fono Aoao Faitulafono, parlement des Samoa

 General Fono, parlement des Tokelau

 Fono, parlement des Samoa américaines

 Fono Ekepule, parlement de Niue
 Fale i Fono, parlement des Tuvalu

Toponymes 

 Fono, village du Togo

Homonymie